Rigaudière ou La Rigaudière est un nom de famille et un nom de lieu.

Personnalités 

 André Alexandre de La Rigaudière (1722-1807), officier de marine ;
 Roger Rigaudière (1932-1999), Sénateur du Cantal ;
 Albert Rigaudière (né en 1938), juriste, membre de l'Institut.

Lieux et demeures 

 Château de la Rigaudière, demeure près de Médis, en Charente-Maritime, Poitou-Charentes, France.
 Manoir de la Rigaudière, maison forte située à Jassans-Riottier, dans l'Ain, en Rhône-Alpes, France.